Сильверс () — английская фамилия.
  (род. 1934) — американский математик, лауреат Премии за выдающиеся достижения Отделения по статистике окружающей среды Американской статистической ассоциации (1993).
  (1940—2019) — американский философ, лауреат премии Куинна (2009) и Лейбовицевской премии (2013) Американской философской ассоциации.
 Сильверс, Диана (род. 1997) — американская актриса.
  — американский кинопродюсер, режиссёр и сценарист, лауреат премии «Независимый дух» за дебютный фильм (1994).
 Сильверс, Ларри (наст. фамилия — Смит; 1940—2004) — американский танцор, вместе с женой Бетти чемпион США среди профессионалов по латиноамериканским танцам (1964—1969), стандарту бальных танцев (1966—1970) и в 10-танцевой дисциплине (1966—1973).
  (1889—1954) — американский кинокомпозитор, первый лауреат премии «Оскар» за музыку к фильму (1934).
  — звукорежиссёр, лауреат премии «Оскар» за звуковой монтаж (2004) и звук (2005).
 Сильверс, Роберт Бенджамин (род. 1929) — американский редактор.
 Сильверс, Фил (1911—1985) — американский актёр театра, комик и диктор.

См. также